Drowned (anglicky utonulý) může znamenat:

 Drowned (brazilská hudební skupina, Belo Horizonte) – brazilská thrash/deathmetalová kapela z Belo Horizonte
 Drowned (brazilská hudební skupina, Rio Grande/Brasília) – brazilská DSBM kapela, její dva členové pochází z měst Rio Grande (stát Rio Grande do Sul) a Brasília
 Drowned (německá hudební skupina) – německá deathmetalová kapela